YP steht als Abkürzung für:

 Yellow Pages (engl.) für Gelbe Seiten
 yellow pages, der Vorgänger des Network Information Service
 Klassifikationssymbol der United States Navy für Training Patrol Craft
 Yersinia pestis, eine Mutation der Krankheit Pest
 Kurzform für Yepp, eine Multimediaspielerserie der Firma Samsung
 die ehemalige Fluggesellschaft Aero Lloyd nach dem IATA-Airline-Code
 die ehemalige Fluggesellschaft Ligne Aérienne Seychelles nach dem ICAO-Code
 Young Professional, Berufseinsteiger mit Studienhintergrund
 einen Schmalspurtriebwagentyp der Schwedischen Staatsbahnen SJ, SJ YP
 eine Buchstabengruppe zur Kennzeichnung von Booten in den Niederlanden

YP als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Griechenland: Attika
 Großbritannien: Sheffield
 Norwegen: Narvik in der Provinz Nordland
 Slowakei: Anhänger (zweite Buchstabengruppe)

 

Abkürzung